Příjmení Riis nosí více významných osobností:

 Bjarne Riis (* 1964) – dánský cyklista
 Charles Riis (1837–1915) – dánský fotograf
 Jacob Augustus Riis (1849–1914) – americký fotograf, sociolog, novinář a spisovatel